Wilkinson [uilkinzn] může být:

 Wilkinson (příjmení) – příjmení
 Wilkinson Championship – dřívější pojmenování tenisového turnaje v Rosmalenu
 Wilkinson County – dva okresy ve Spojených státech amerických
 Wilkinson Microwave Anisotropy Probe – americká kosmická sonda